

Cinema
I primitivi (Early Man) – film del 2018 diretto da Nick Park

Musica
Early Man – gruppo musicale statunitense
Early Man – album di Steve Roach del 2000